Вильянуэ́ва-де-А́вила () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бургохондо-Себрерос-Эль-Тьембло. Население — 250 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Авилы